Черницино — название населённых пунктов в России:

 Черницино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Черницино — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Черницино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Черницино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Черницино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также  
 Черницыно